Albion Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Albion Township (Arkansas)
 Albion Township (Indiana)
 Albion Township (Butler County, Iowa)
 Albion Township (Howard County, Iowa)
 Albion Township (Barton County, Kansas)
 Albion Township (Reno County, Kansas)
 Albion Township (Republic County, Kansas)
 Albion Township (Michigan)
 Albion Township (Minnesota)
 Albion Township (North Dakota)

in Kanada:
 Albion Township (Ontario)